Evànder de Fòcida, filòsof grec 
 Avià Evànder o Aviani Evànder, escultor romà 
 Aulani Evànder, escultor grec
 Evànder de Crotona, filòsof pitagòric grec, esmentat per Iàmblic
 Evànder de Metapontum, filòsof pitagòric grec, esmentat per Iàmblic
 Evànder de Leontins, filòsof pitagòric grec, esmentat per Iàmblic
 Evànder de Creta, filòsof grec, esmentat per Plutarc

Vegeu també 
 Evandre